Michel Martin peut désigner :
 Michel Martin Drolling (1789-1851), peintre français ;
 Michel Martin de Villemer (1933-2010), poète français ;
 Michel Martin "Rigel" (1950-), peintre français ;
 Michel Martin-Roland (1953-), journaliste et romancier français.

Voir Aussi 
 Michel Auguste Martin Agénor Azéma de Montgravier (1805-1863), militaire et archéologue français
 Jean-Michel Martin (1953-), coureur automobile belge
 Martin Michel Charles Gaudin (1756-1841), duc de Gaète, homme politique français
 Michel de Saint-Martin (1614-1687), marquis de Miscou, abbé et universitaire français